Machine Gun Kelly – criminale statunitense
 Machine Gun Kelly – rapper e attore statunitense
 La legge del mitra (Machine-Gun Kelly) – film del 1958 diretto da Roger Corman
 Machine Gun Kelly – gruppo musicale rock svedese